Water Park steht für:
Wild Wadi Water Park
Munsu Water Park
 Saigon Water Park
 Knotts Soak City Water Park
 Paradise City Water Park Yongyu
Siehe auch:
 Wasserpark
 Water Parks